Вахитов — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Вахитов, Абдулхай Каюмович (1918—1978) — татарский советский драматург, поэт и либреттист, педагог.
 Вахитов, Айрат (род. 1977) — российский исламский проповедник, переводчик.
 Вахитов, Акмал Гильфанович (1900—1957) — Герой Социалистического Труда, нефтяник.
 Вахитов, Анур Хисматович (1932—1984) — башкирский писатель, поэт и переводчик, литературовед, педагог.
 Вахитов, Артём Олегович (род. 1991) — российский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге.
 Вахитов, Венер Абсатарович (род. 1945) — учёный-биохимик, биолог и биотехнолог, академик АН РБ, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Вахитов, Гадель Галяутдинович (1928—2014) — российский инженер-нефтяник, учёный, доктор технических наук (1965); лауреат Премии Совета Министров СССР (1981).
 Вахитов, Мулланур Муллазянович (1885—1918) — татарский революционер, советский общественно-политический деятель, участник Гражданской войны.
 Вахитов, Руслан Мовладович (1960—2000) — глава администрации села Алхан-Юрт (1993—2000), Герой Российской Федерации (2009).
 Вахитов, Рустем Ринатович (род. 1970) — российский ученый-философ и публицист; евразиец.
 Вахитов, Фанир Камалетдинович (род. 1960) — советский легкоатлет.
 Вахитов, Шавали Мухаметович (1932—2020) — Герой Социалистического Труда, животновод, мастер машинного доения.
 Вахитов, Шакир Габдельгани улы (1892—1945) — советский актёр, режиссёр, заслуженный артист Татарской АССР (1945), известен под псевдонимом Шакир Шамильский.



См. также